Attaque de Boni (2018)
 Attaque de Boni (2021)